Todd Woodbridge e Mark Woodforde erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale 7–5, 7–6 (10–8), 7–6 (7–5) Rick Leach e Scott Melville.

Teste di serie

 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (primo turno)
 Byron Black /  Jonathan Stark (terzo turno)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (primo turno)
 Jared Palmer /  Richey Reneberg (terzo turno)
 Jan Apell /  Jonas Björkman (terzo turno)
 Cyril Suk /  Daniel Vacek (primo turno)

 Tommy Ho /  Brett Steven (secondo turno) 
 Trevor Kronemann /  David Macpherson (secondo turno) 
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali) 
 Andrej Ol'chovskij /  Jan Siemerink (quarti di finale) 
 Alex O'Brien /  Sandon Stolle (terzo turno) 
 Marc-Kevin Goellner /  Evgenij Kafel'nikov (semifinali) 
 Lan Bale /  John-Laffnie de Jager (terzo turno) 
 Piet Norval /  Menno Oosting (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1995
ATP Tour 1995